Brugga ist ein geographischer Name_

Ort:
 Brugga (Gemeinde Mölbling), Ortschaft in der Gemeinde Mölbling, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Gewässer:
 Brugga (Dreisam), linker Zufluss der Dreisam an der Gemeindegrenze von Kirchzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald zum Stadtteil Littenweiler, kreisfreies Freiburg, beide Orte in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Cathal Brugha